Spider-Man 2, film de Sam Raimi sorti en 2004 ;
 Spider-Man 2 - Original Motion Picture Score, bande originale du film ;
 Spider-Man 2 - Music From and Inspired by, deuxième bande originale du film ;
 Spider-Man 2, jeu vidéo adapté du film sorti en 2004 ;
 Spider-Man 2, jeu vidéo sorti en 1992 ;
 Spider-Man 2 : La Revanche d'Electro, jeu vidéo sorti en 2001 ;
 Spider-Man 2: The Sinister Six, jeu vidéo sorti en 2001.